Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1992 was de 27e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 24 september tot en met 6 oktober 1992 in de Verenigde Arabische Emiraten werd gespeeld. Saoedi-Arabië werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Zuid-Korea met 2–0 verslagen. Japan werd derde.

Bij de kwalificatie was er ook een Oceaniëgroep, de winnaar van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1992 (Nieuw-Zeeland) mocht deelnemen aan dit toernooi. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1993. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Saoedi-Arabië en Zuid-Korea.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Finale

Voetbal in 1992
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Asian Cup onder 20
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten